Василий Ильич Экземплярский (, Киев, Российская империя — 20 июня 1933, Киев, СССР) — религиозный философ и богослов, публицист, «опальный» профессор по кафедре нравственного богословия Киевской духовной академии, председатель Киевского религиозно-философского общества, издатель и главный редактор журнала «Христианская мысль».

Биография 
Родился  года в семье законоучителя 1-й Киевской гимназии и Коллегии Павла Галагана, протоиерея Ильи Тихоновича Экземплярского (1836—1905), который в 1885 году овдовел и принял монашество с именем Иероним (вскоре хиротонисан во епископа Чигиринского и умер архиепископом Варшавским).

В 1896 году Василий Экземплярский окончил семинарию и поступил в Киевскую духовную академию. После окончания в 1901 году академии был в числе лучших студентов оставлен при ней для подготовки к профессуре. Кандидатскую диссертацию написал на тему «Библейское и святоотеческое учение о сущности священства» и как профессорский стипендиат работал над догматическим богословием под руководством профессора М. Ф. Ястребова.

В 1902 году стал приват-доцентом кафедры нравственного богословия Киевской духовной академии.

В 1904 году — защитил магистерскую диссертацию (под тем же названием, что и кандидатская) «Библейское и святоотеческое учение о сущности священства».

В 1909—1912 годах — постоянный участник Киевского религиозно-философского общества.

В 1912 году по настоянию архиепископа Антония (Храповицкого) Экземплярский был лишен кафедры. Поводом послужила его статья «Гр. Л. Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст в их взгляде на жизненное значение заповедей Христовых». В ней автор, критикуя учение Толстого, в то же время отмечал и положительное значение его нравственной проповеди. Позже Экземплярский писал:
Меня не только не признали нужным выслушать, но даже не потребовали от меня никакого объяснения, так, как если бы дело было ясным само по себе и ни в каком пояснении не могло нуждаться

В 1912—1918 годах — председатель Киевского религиозно-философского общества (КРФО).

В 1916—1917 годах Экземплярский состоял редактором-издателем киевского журнала «Христианская мысль», который объединил противников схоластических методов богословия (Бердяева, свящ. Боголюбова, Булгакова, Дроздова, Карташёва, Маккавейского, Рыбинского, Скабаллановича, Тареева и др.).

В 1917 году — восстановлен на кафедре в Киевской духовной академии.

Несмотря на слепоту, поразившую писателя к 1922 году, он всегда активно участвовал в церковно-общественной жизни. Решительно выступал против обновленчества, не принял «Декларацию» 1927 года митрополита Сергия (Страгородского).

Скончался в Киеве 20 июня 1933 года, похоронен рядом с архимандритом Спиридоном Кисляковым на Соломенском кладбище (участок № 10).

Увлечения 
Василий Ильич Экземплярский коллекционировал изображения Иисуса Христа в репродукциях с икон и произведений западных и русских художников. Таких репродукций у него было более 10000.

Часть коллекции «Лики Иисуса Христа в изображениях» профессора В. И. Экземплярского сохранили Глаголевы. Сохранившуюся часть коллекции Экземплярского (более тысячи листов) дочери священника Алексея Глаголева Мария и Магдалина подарили городу в лице Фонда содействия развитию искусств Украины. Место хранения коллекции Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова.

Сочинения 
 Библейское и святоотеческое учение о сущности священства. — , 1904.
 За что меня осудили? — , 1912.
 О направлении церковной реформы // Христианская мысль. — № 9-10, 11-12, 1917.
 Несколько слов о христианском юродстве и христианской силе.// Христианская мысль. — 1916. — № 11.
 Учение древней Церкви о собственности и милостыне. — , 1910.
 Гр. Л. Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст в их взгляде на жизненное значение заповедей Христовых //Приложение к книге «За что меня осудили?». — , 1912.
 Христианское юродство и христианская сила (к вопросу о смысле жизни).// Христианская мысль. — 1916. — № 1-3.
 Тайна страданий и христианство. — : САТИСЪ, 1996.
 Евангелие Иисуса Христа перед судом Фр. Ницше. (Популярные чтения) // «Религия и жизнь». — Петроград, 1915.
 Свобода // Христианская мысль. — 1917. — № 3-4.
 К предстоящему Всероссийскому Поместному собору // Христианская мысль. — 1917. — № 7-8.
 Памяти Николая Николаевича Неплюева // Труды Киевской Духовной Академии. — 1908. — № 5,6,8.
 Евангелие и общественная жизнь (несколько слов о социальной стороне евангельской проповеди). — , 1913.
 Старчество // Тайна страданий и христианство. — : САТИСЪ, 1996.
 Несколько мыслей по поводу защиты смертной казни в русской богословской литературе последнего времени. — , 1907.
 К вопросу об отношении нравственности к политике// Труды Киевской Духовной Академии. — 1905. — № 11.

Примечания

Литература 
 
 Сомин Н. В. Профессор В. И. Экземплярский и его книга «Учение Древней Церкви о собственности и милостыне» // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института. — М.: ПСТБИ, 1997. — С. 48-50.
 Грищенко В. Л. Християнський моральний ідеал в етичній концепції В. Екземплярського // Маґістеріум. Вип. 9. Історико-філософські студії / редкол.: Горський В. С. (голова) та ін. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». — 2002. — Вип. 9. — С. 63-68.
 Грищенко В. Л. Основні напрямки релігійно-філософської творчості В. Екземплярського // Наукові записки НаУКМА. Том 20: Філософія та релігієзнавство. — Надруковано в: Наукові записки НаУКМА. Том 20 (2002): Філософія та релігієзнавство. — С. 69-76.	
 Сомин Н. В. Василий Ильич Экземплярский. Судьба и творчество // Экземплярский, Василий Ильич. Жизнь и Свет: Богословские беседы. — М.: ПСТГУ, 2009. — С. 5—24. — ISBN 978-5-7429-0403-8.
 Сомин Н. В. Феномен Экземплярского // История мысли: русская мыслительная традиция: [альманах]. 2009. — Вып. 5. — С. 226—251.
 Хондзинский П., прот. «Святое государство» В. И. Экземплярского: в поисках истоков концепции // Филаретовский альманах. Вып. 15. — М., 2019. — С. 95-108.

Ссылки 
 Экземплярский — духовная фамилия
 ВАСИЛИЙ ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ И ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ

Выпускники Киевской духовной академии
Профессора Киевской духовной академии
Магистры богословия
Богословы Российской империи
Православные богословы
Христианские социалисты
Похороненные на Соломенском кладбище